Municipio de Viola puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Viola (condado de Jerauld, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Jerauld.
 Municipio de Viola (condado de Lee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Viola (condado de Audubon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Audubon.
 Municipio de Viola (condado de Osceola, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Osceola.
 Municipio de Viola (condado de Sac, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Sac.
 Municipio de Viola (condado de Sedgwick, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sedgwick.
 Municipio de Viola (condado de Olmsted, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Olmsted.